Ben Foster peut désigner :
 Ben Foster, un chef d'orchestre, compositeur, arrangeur anglais ;
 Ben Foster (1980-), un acteur américain ;
 Ben Foster (1983-), un footballeur anglais ;
  (1984-), un réalisateur et producteur américain.